А́львис ( — «всезнающий») — в германо-скандинавской мифологии один из двергов. Персонаж сказания «Речи Альвиса» («Старшая Эдда»).

В легендах Альвис упоминается как самый мудрый из двергов. Сам он считал, что после смерти Квазира он стал самым умным существом и мог тягаться мудростью даже с Одином. Возгордившись, он решил породниться с асами и переселиться в Асгард, и посватался к дочери Тора Труд. Так как самого Тора не было дома — он разговаривал с Сиф, супругой Тора, и убедил её в пользе такого брака. На следующий день Тор, вернувшись домой, узнал, что его дочь стала невестой чёрному гному (двергу). Тор не мог нарушить слово, данное Сиф, но он придумал хитрость. Когда Альвис вновь пришёл в Асгард — его встретил Тор и сказал, что перед свадьбой желает проверить, так ли мудр дверг, как об этом говорят. На первый вопрос, об устройстве мира, Альвис отвечал более двух часов, на второй вопрос, о всех существах, Альвис отвечал ещё дольше и когда закончил — небо стало светло-серым. Тогда Тор попросил его назвать все звезды на небе, и увлечённый дверг начал отвечать, но наступил рассвет, и он обратился в камень. Так он был наказан за свою дерзость.

Этот сюжет был использован Дж. Р. Р. Толкином в повести «Хоббит, или Туда и обратно»: волшебник Гэндальф заговаривает трёх троллей, намеревавшихся съесть гномов, и рассвет наступает до того, как они успели бы спрятаться.

Германо-скандинавская мифология
Гномы